Kossina lautet der Nachname folgender Personen:

 Isabella Kossina (* 1962), österreichische Politikerin
 Gustaf Kossinna oder Kossina (1878–1931), deutscher Prähistoriker